Spängler steht für:
 Bankhaus Spängler, österreichische Privatbank

Spängler ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Anton Spängler (1705–1784), salzburgischer Kaufmann
 Alois Spängler (1800–1875), Bürgermeister von Salzburg
 Carl Spängler (1825–1902), Gründer des Bankhauses Carl Spängler
 Ludwig Spängler (1865–1938), österreichischer Ingenieur